И́лекса (также Илокса) — река на северо-западе России, в Архангельской области и Республике Карелии.

Илекса вытекает из Калгачинского озера на территории Онежского района Архангельской области. Её притоки и несколько соседних малых рек — немногочисленные реки Архангельской области, относящиеся к бассейну Балтийского моря.

Длина составляет 155 км, площадь бассейна — 3950 км². Расход воды — от 11 до 137 м³/с. Течение реки спокойное, с относительно постоянным уровнем воды. Берега болотистые. Протекает по нескольким озёрам, через Водлозерский национальный парк, впадает в Водлозеро в Пудожском районе Карелии.

Использовалась для сплава древесины.

Бассейн

Притоки 

 6 км: Нижняя Колонжа
 11 км: Новгуда
 Мегеда
 36 км: Нижняя Охтома
 Ельга
 Верхняя Охтома
 53 км: Выжига
 73 км: Мельничная
 85 км: Пигоручей
 Тунуда (впадает в Тун)
 Явручей (впадает в Тун)
 98 км: Чусрека
 Большой Енгиш
 Малый Енгиш
 Пеможа
 101 км: Вешручей
 112 км: Ухта
 132 км: Большой Кирич
 135 км: Олова
 Масляный
 Верхняя (впадает в Калгачинское)
 Большая Парманжа
 Нелокса (впадает в Калгачинское)
 Рабсарский

Озёра 

 Калгачинское (исток Илексы)
 Керажозеро (протекает Верхняя)
 Ухтозеро (исток Ухты)
 Ламбужное (бассейн Илексы)
 Тун (протекает Илекса)
 Сенегозеро (бассейн Тунуды)
 Носовское (бассейн Илексы)
 Заднее (бассейн Илексы)
 Монастырское (протекает Илекса)
 Копозеро (бассейн Илексы)
 Ик (протекает Илекса)
 Мельничное (бассейн Илексы)
 Лузское (протекает Илекса)
 Чикшозеро (бассейн Верхней Охтомы)
 Могжозеро (Мовжозеро) (исток Верхней Охтомы)
 Нельмозеро (исток Нижней Охтомы)
 Новгудозеро (исток Новгуды)
 Чукозеро (бассейн Новгуды)

Примечания

Литература 
 

Бассейн Водлозера
Реки Онежского района
Реки Пудожского района